Газовий фактор (нафтовидобування)
 Газовий фактор (вуглевидобування)

Див. також
Газовий режим шахти